Кинетический магнитоэлектрический эффект  — эффект возникновения намагниченности у носителей заряда текущих через проводники с симметрией зеркальных изомеров, которая пропорциональна действующему в металле электрическому полю. Для кубических кристаллов или изотропных стереоизометрических материалов коэффициент пропорциональности между вектором намагниченности и вектором электрического поля является псевдоскаляром, имеющим разный знак для двух изомеров с различной киральностью.

Кинетический магнитоэлектрический эффект был впервые теоретически описан в 1985 году в работе  при изучении транспорта в немагнитных проводниках, имеющих примеси с киральной симметрией потенциала спин-орбитального рассеяния. В работе  было теоретически показано что кинетический магнитоэлектрический эффект возникает в металлических антиферромагнетиках с геликоидальной волной спиновой плотности. В работе  впервые были получены экспериментальные данные о существовании кинетического магнитоэлектрического эффекта при наличии кирального спин-орбитального рассеивающего потенциала. Затем кинетический магнитоэлектрический эффект при наличии кирального спин-орбитального рассеивающего потенциала был экспериментально обнаружен в работах , , , , . В работах  , , и  было экспериментально реализовано спиновое устройство в работе которого использовался кинетический магнитоэлектрический эффект возникающий при наличии кирального спин-орбитального рассеивающего потенциала.

Примечания 

Магнитомеханические эффекты